Cerovec (Sevnica)
 Cerovec (Šentjur)
 Cerovec (Dolenjske Toplice)
 Cerovec Stanka Vraza